Gnome steht für:

 Gnome oder GNOME, kurz für 	GNU Network Object Model Environment, Desktop-Umgebung für unixoide Systeme
 Gnome (Dichtung), sinnspruchartiger Kurzsatz, auch eine Sammlung von Sinnsprüchen
 Gnome Cars, britische Automobilmarke (1926)
 Gnome et Rhône, Flugmotorhersteller
 Gnome Island, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln in der Antarktis
 Gnome Press, US-amerikanischer Science-Fiction-Verlag (1948–1962)

Siehe auch:

 Gnom

Abkürzung